Шостий комплект нагород на Чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу був розіграний в індивідуальній гонці. Змагання пройшли о 15:15 за місцевим часом 6 березня 2012 року.

Результати індивідуальної гонки, на відміну від спринту, виявилися досить сенсаційними. Перемогу здобув лідер словенець Яков Фак, який у 2009 році був третім в індивідуальній гонці, але тоді він представляв Хорватію. Таким чином, він став першим словенцем, що виграв золото чемпіонату світу. Друге місце посів брат дворазового чемпіона-2012 Мартена Фуркада Сімон, для якого це дебютна особиста медаль чемпіонатів світу. Третім сенсаційно став чех Ярослав Соукуп, який за свою кар'єру лише раз підіймався на подіуми Кубка світу (не рахуючи естафет), та й то було лише у цьому сезоні — бронза у персьюті на етапі КС в Естесунді. Усі вони припустилися лише одного промаху, а чисто відстрілялися лише Сергій Новиков із Білорусі та Іса Хіденорі з Японії, які посіли 9 і 30 місця відповідно.

Результати

Посилання 
Офіційний сайт IBU
 Офіційні результати на сайті IBU
 Яков Фак вигра індивідуальну гонку
 Офіційний сайт чемпіонату
 Календар IBU
Сайт Федерації біатлону України:
 Офіційні результати
 Результати змагання
 Аналіз гонки
 Склад збірної України на гонку
 Відео-моменти гонки
 Коментарі спортсменів
 Фотографії

Чемпіонат світу з біатлону 2012
Індивідуальні гонки на чемпіонатах світу з біатлону
2012 у біатлоні
Березень 2012